Davall oder Da’Vall ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Davall (1821–1892), Schweizer Forstwissenschaftler und Botaniker.
 Charlie Da’Vall Grice (* 1993), britischer Mittelstreckenläufer